Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Nathan Healey che hanno battuto in finale Marcus Hilpert e Thomas Strengberger 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Diego del Río (quarti di finale)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (quarti di finale)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (Campioni)
 Marcus Hilpert /  Thomas Strengberger (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2000